Нижче наведено дискографію американського репера Z-Ro.

Студійні альбоми

Спільні альбоми

Компіляції

Міні-альбоми

Мікстейпи 
 2003: A Bad Azz Mix Tape
 2003: Gangstafied
 2004: Underground Railroad, Vol. 1: Street Life (Hulled & Chopped)
 2004: Underground Railroad, Vol. 2: Thug Luv
 2005: Z-Ro and Friends
 2006: Underground Railroad, Vol. 3: Paper Stacks Hulled
 2009: No Nutt No Glory
 2009: Rodeine
 2009: My Favorite Mixtape
 2009: Cocaine
 2009: Relvis Presley
 2011: Mo City Playaz
 2011: The 5200 Mixtape
 2014: The Unmixed Mixtape (як The Mo City Don)

Сингли

Інших виконавців

Промо-сингли

У складі ABN 
 2003: Assholes by Nature
 2008: It Is What It Is

У складі Guerilla Maab 
 1999: Rise
 2002: Resurrected

Гостьові появи 

 1998: «Gorilla Maab» (Trae з уч. Z-Ro)
 1998: «Fallen Souljas (R.I.P. P.A.T.)» (Wood з уч. Jhiame та Z-Ro)
 1999: «June 27» (Yungstar, Trey-D, Black 1, Lil Flex, Den-Den, Demo, Grace, Wood, Solo-D, Lil Dave, Papa Rue, Lil Fee, Taylor Made, Ace Deuce, Lil' O, Kool Aid, PSK-13, R.W.O., South Park Mexican, Crooks, Madd Hattta, Z-Ro)
 2000: «4's & 3's» (Dat Boy Grace з уч. Wood та Z-Ro)
 2000: «All About da Green» (Dat Boy Grace з уч. Lil Flex, SlikkBreeze та Z-Ro)
 2000: «Grip on Grain» (G-Low з уч. Trae та Z-Ro)
 2000: «High with tha Blanksta» (Point Blank з участю Lil Flex, Black, C-Loc, Mr. 3-2, PSK-13, Big Moe та Z-Ro)
 2000: «Hustlaz Across the Nation» (PSK-13 з уч. Z-Ro)
 2000: «Hustlin All I Can Do» (Point Blank з уч. Godfather, C-Note та Z-Ro)
 2000: «I Miss Homie» (Woss Ness з уч. DZ, Lose та Z-Ro)
 2000: «Looking Good» (Papa Reu з уч. Z-Ro)
 2000: «Southside Groovin» (Point Blank з уч. PSK-13, Zhayne, Lil Flex, Lil Flea, South Park Mexican, Big T та Z-Ro)
 2000: «Hustlin All I Can Do» (Point Blank з уч. Godfather, C-Note та Z-Ro)
 2001: «Ballin' Outta Control» (C-Nile з уч. Mr. 3-2, Jane Flame та Z-Ro)
 2001: «Boys Ain't Ready» (Sic & Southern Made Playaz з уч. Z-Ro)
 2001: «Hero» (Lil Flex з уч. D-Black та Z-Ro)
 2001: «Hold It Down» (Lil' O з уч. BFK та Z-Ro)
 2001: «My Nigga Part 1» (D-Drew з уч. Lil Maine та Z-Ro)
 2001: «Ooh Wee» (Lil' O з уч. Z-Ro)
 2001: «Playa Dont» (G.I.N. з Presidental Playas з уч. Z-Ro)
 2001: «Where My Dog's At?» (C-Nile з уч. Mr. 3-2, Jane Flame та Z-Ro)
 2002: «Confidential Playa» (Big Moe з уч. Pymp Tyte, Ronnie Spencer та Z-Ro)
 2002: «Get Your Paper» (Al-D з уч. Enjoli та  Z-Ro)
 2002: «Heart Pump Tears» (50 Pak з уч. Z-Ro)
 2002: «Nothin Left 2 Live» (Guerilla Maab з уч. Z-Ro)
 2002: «Tonight» (Sam Huston Boyz з уч. E.S.G. та Z-Ro)
 2002: «We Aint Trippin No Mo» (E.S.G. з уч. Slim Thug та Z-Ro)
 2002: «We Won't Stop» (Big Moe з уч. D-Gotti та Z-Ro)
 2002: «Where I'm From (Huggin da Block)» (Big Pokey з уч. Z-Ro)
 2003: «4 My Gangstas» (Mussilini з уч. Z-Ro)
 2003: «Bitch Nigga» (Scarface з уч. Dirt Bomb, Bun B та Z-Ro)
 2003: «Gorilla» (Lyrical 187 з уч. Den-Den та Z-Ro)
 2003: «Hard Tymez» (Yukmouth з уч. Mike Dean, Tanya Herron, Trae та Z-Ro)
 2003: «In a Minute» (Do or Die з уч. Navee та Z-Ro)
 2003: «It Can't Rain 4 Ever» (Lil' O з уч. Bleeda та Z-Ro)
 2003: «Losing Composure» (Trae з уч. Yukmouth та Z-Ro)
 2003: «On My Grind» (Scarface з уч. Z-Ro)
 2003: «Same Everyday» (Mussilini з уч. Z-Ro)
 2003: «Struggling» (Showtyme з уч. A3 та Z-Ro)
 2004: «Change» (Black Mike з уч. Z-Ro)
 2004: «Let Me Live» (Trae з уч. Shyna та Z-Ro)
 2004: «Lyrical Grind» (K-Rino з уч. Z-Ro)
 2004: «Murderer» (Black Mike з уч. Z-Ro)
 2004: «Ride On» (Trae з уч. Z-Ro)
 2004: «Why You Wanna?» (Black Mike з уч. Z-Ro)
 2005: «Comin' Up» (Chamillionaire з уч. Pimp C, Lil' Flip та Z-Ro)
 2005: «Comin' Up» (Pimp C з уч. Lil' Flip та Z-Ro)
 2005: «Young Ghetto Stars» (Pimp C з уч. Z-Ro)
 2006: «Definition of Real» (Scarface з уч. Ice Cube та Z-Ro)
 2006: «Ready 4 War» (Z-Ro, Lil' C, Archie Lee, Trae, Dougie, Lil B з S.L.A.B., Jay'Ton, 3-2, Dyno)
 2006: «U Ain't a Pimp» (Lil' Flip з уч. Z-Ro)
 2007: «Alone» (Gator Main з уч. The Ballplayas та Z-Ro)
 2007: «Burn» (Scarface з уч. Z-Ro)
 2007: «Won't Let You Down» (Remix) (Chamillionaire з уч. Lil Keke, Slim Thug, Mike Jones, Trae, Pimp C, Bun B, Paul Wall та Z-Ro)
 2008: «Soldier Story» (Scarface з уч. The Product та Z-Ro)
 2009: «I'm Clean» (Paul Wall з уч. Z-Ro)
 2009: «One Hundred» (Paul Wall з уч. Yung Redd та Z-Ro)
 2010: «I Dont Luv Her» (Papa Reu з уч. Big Hawk та Z-Ro)
 2010: «Jammin Screw» (Papa Reu з уч. Lil' O та Z-Ro)
 2010: «Smoke Everyday» (Paul Wall з уч. Devin the Dude та Z-Ro)
 2011: «Head Hunta» (Baby Bash з уч. Lucky Luciano та Z-Ro)
 2011: «Paranoid» (Outlawz з уч. Trae tha Truth, June Summers та Z-Ro)
 2011: «Rollin'» (Cory Mo з уч. Z-Ro)
 2011: «Where Have You Been» (Fat Pat з уч. Z-Ro)
 2012: «Bitch I'm from Texas» (Trae з уч. Paul Wall, Slim Thug, Kirko Bangz, Bun B та Z-Ro)
 2012: «Do It Again» (Lil Keke з уч. Z-Ro)
 2012: «Know About Me» (Young Noble з уч. EDIDON та Z-Ro)
 2012: «My Time» (Kirko Bangz з уч. Z-Ro)
 2012: «Rollin'» (Game з уч. Kanye West, Trae, Slim Thug, Paul Wall та Z-Ro)
 2012: «Smoke Sumthen» (Yukmouth з уч. K.B. та Z-Ro)
 2012: «So Crazy» (Young Noble з уч. B-Legit та Z-Ro)
 2013: «Coming Down (Every Town)» (Slim Thug з уч. Kirko Bangz, Big K.R.I.T. та Z-Ro)
 2013: «Cup Up Top Down» (Kirko Bangz з уч. Paul Wall, Slim Thug та Z-Ro)
 2013: «Get Rowdy» (Celly Cel з уч. Z-Ro та Lil Keke)
 2013: «Go Long» (Nipsey Hussle з уч. Z-Ro та Slim Thug)
 2013: «Here We Go» (Hurricane Chris з уч. Z-Ro)
 2013: «I Been On» (Remix) (Beyoncé з уч. Bun B, Scarface, Willie D, Slim Thug, Lil Keke та Z-Ro)
 2013: «In Dat Cup» (E-40 з уч. Z-Ro та Big K.R.I.T.)
 2013: «Pac and Pimp (RIP)» (EDIDON з уч. Tony Atlanta та Z-Ro)
 2013: «Real Niggas Back» (Dorrough з уч. Z-Ro)
 2013: «Slab» (Funkmaster Flex з уч. Kirko Bangz та Z-Ro)
 2013: «The Legendary DJ Screw» (Bun B з уч. ESG, C-Note, Lil' O, Trae tha Truth, Big Hawk та Z-Ro)
 2014: «Blessing in Disguise» (Rick Ross з уч. Scarface та Z-Ro)
 2014: «H-Town Anthem» (Point Blank з уч. Lil Keke, Avery та Paul Wall)
 2014: «Life of a G» (Lil Keke й Rawsome Russ з уч. Freddie Gibbs та Z-Ro)
 2014: «Pokin Out» (Slim Thug з уч. Z-Ro та Paul Wall)
 2014: «Rollin» (Yukmouth з уч. Mike D та Z-Ro)
 2014: «She Loves Me» (Paul Wall з уч. Daz та Z-Ro)
 2014: «Summer in Houston» (Point Blank з уч. Bun B, Klondike Kat та Paul Wall)
 2014: «Why I Hustle» (Paul Wall з уч. Z-Ro та Slim Thug)
 2015: «0 to 100» (Slim Thug з уч. Z-Ro)
 2015: «55» (Slim Thug з уч. Z-Ro та Mug)
 2015: «Choices (Yup) — Remix» (E-40 з уч. Slim Thug, Z-Ro та Kirko Bangz)
 2015: «Do It Again» (Lil Keke з уч. Z-Ro)
 2015: «Do What I Do» (Scarface з уч. Nas, Rick Ross та Z-Ro)
 2015: «Drank» (Slim Thug з уч. Z-Ro та Paul Wall)
 2015: «Fuck You Too» (Scarface з уч. Z-Ro)
 2015: «I Been On (Remix)» (Lil Keke з уч. Bun B, Slim Thug, Willie D, Scarface та Z-Ro)
 2015: «Rip» (Slim Thug з уч. Z-Ro)
 2015: «Smokin» (Slim Thug з уч. Z-Ro)
 2015: «Still Breaking Boys» (Lil Keke з уч. Chamillionaire, Z-Ro та E.S.G.)
 2015: «Too Much» (Slim Thug з уч. Z-Ro)

Посилання 

Z-Ro
Z-Ro